Henrik Holm kan syfta på:

 Henrik Holm (född 1968), svensk tennisspelare
 Henrik Holm (född 1990), norsk ishockeyspelare
 Henrik Holm (född 1995), norsk skådespelare